

Toponymes 

 Divonne est l'ancien nom de la commune de Divonne-les-Bains dans le département de l'Ain, dans le canton de Gex.
 le château de Divonne est sur la commune de Divonne-les-Bains dans l'Ain.
 la Divonne est aussi le nom local français de la rivière qui devenue suisse s'appelle la Versoix du nom de la commune embouchure Versoix, avec le Rhône dans le lac Léman.
 le lac de Divonne est un lac artificiel créé sur la commune de Divonne-les-Bains dans l'Ain.

Patronymes 
 la Maison de La Forest Divonne est une famille noble de Savoie dont le nom vient aussi de la baronnie de Divonne, la première en pays de Gex.

Homonymie de toponyme